Чемпионат Португалии по футболу 1970—1971 является 37-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 18-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 426 голов (в среднем 2,34 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1970/1971
Португалия
Португалия
1970 год в Португалии
1971 год в Португалии